Magyar Bálint (?–1573) végvári kapitány
 Magyar Bálint (1886–1957) költő, műfordító
 Magyar Bálint (1910–1992) film- és színháztörténész
 Magyar Bálint (1952) politikus
 Magyar Bálint (1977) színész

Jegyzetek